Das Wort Eichenglucke steht für 

einen Pilz, siehe Eichen-Glucke (Pilz)
einen Nachtfalter, siehe Eichenglucke (Schmetterling)